Strateg (wojskowość) – wysokiej rangi dowódca wojskowy zajmujący się planowaniem operacji wojskowych
 Strateg (Grecja) – dowódca armii lub floty w starożytnej Grecji
 Strateg (Bizancjum) – dowódca okręgu wojskowo-administracyjnego w cesarstwie bizantyjskim